Ередіа () — іспанське прізвище.

Носії:
 Жозе-Маріа де Ередіа
 Надін Ередіа
 Хосе Маріа Ередіа